Adolfo Bernardino de Sena Marques e Cunha (Abrantes, 1872 – 24 de fevereiro de 1927) foi um médico, professor e espírita português.

Biografia 
Foi professor no Liceu de Pedro Nunes, em Lisboa, e na Faculdade de Ciências de Lisboa, até à data do seu falecimento.

Foi figura de relevo no meio pedagógico nacional, fazendo da sua profissão um verdadeiro sacerdócio. De inteligência viva e sólida cultura, era dotado de espírito de justiça e natural bondade qualidades que o tornaram estimado pelos seus alunos e por todos os que com ele privavam.

Cultor apaixonado da música, pertenceu à geração que, com os doutores Ilídio Amado, José de Pádua e Rompana, fundou a Tuna Académica de Lisboa, em 1895.

Tendo se dedicado ao espiritismo em seus primórdios no país, integrou a Junta Consultiva da Federação Espírita Portuguesa na qual prestou relevantes serviços no ano de sua fundação (1926).

Bibliografia 
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Espíritas de Portugal